Борис Родионов:
 Родионов, Борис Алексеевич — инженер-конструктор, лауреат Госпремии СССР
 Родионов, Борис Евгеньевич (1912—1987) — деятель советского и международного шахматного движения, инженер.
 Родионов, Борис Николаевич (1921—2015) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор кафедры аэрофотогеодезии Московского института инженеров землеустройства.